River Allen steht für:

 River Allen (Dorset), Fluss in Dorset, England
 River Allen (South Tyne), Fluss in Northumberland, England
 River East Allen, Zufluss zum River Allen in Northumberland, England
 River West Allen, Zufluss zum River Allen in Northumberland, England

River Allen ist der Name folgender Personen:

* River Allen (Fußballspieler) (* 1995), englischer Fußballspieler